Niceforo I il Logoteta – imperatore bizantino dall'802 all'811
Niceforo I – Patriarca di Costantinopoli dall'806 all'815
Niceforo I – patriarca di Gerusalemme